Hondo Valle kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Hondo Valle (kommun), Elías Piña, 
 Hondo Valle (ort), Elías Piña,